Троль — міфічна істота, у скандинавському фольклорі, скандинавській міфології та скандинавських казках це потворний карлик або гігант чи демон? антисоціальне, сварливе та невдале створіння, яке робить шкоду.
 Тролі (Середзем'я)
 Тролі (Плоский світ)
 Тролі (Warcraft)

Корисні копалини 
 Троль (родовище) — найбільше в Північному морі нафтогазове родовище.
 Троль А — бурова платформа поблизу західних берегів Норвегії.

Кінематограф 
  :  — американський фільм жахів.
  :Троль 2 (фільм)

Інше 
 Троль — норвезька антарктична станція в Антарктиці.
 Троль (інтернет) — інтернет-провокатор.
 Патентний троль
 Троль Орм — головний персонаж російської франшизи «Снігова Королева».
 Мумі-тролі — песонажі серії книг Туве Янссона.
 Мумій Троль (рок-гурт) — радянський та російський рок-гурт із Владивостоку.